UDC steht für:
 Umbrella for Democratic Change, Parteienbündnis in Botswana
 Union de la droite et du centre, in Frankreich genutzter Begriff für eine Wahlallianz von rechten Parteien und Parteien der Mitte
 Union démocratique du centre bzw. Unione Democratica del Centro, französischer bzw. italienischer Name für die Schweizerische Volkspartei 
 Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, christdemokratische Partei in Italien
 Unione di Centro, christdemokratische Fraktion im italienischen Parlament
 Unione di Centro (historisch), Partei in Italien
 Unió Democràtica de Catalunya, christdemokratische Partei in Katalonien
 União Democrata-Crista de Timor, christliche Partei in Osttimor
 Universal Decimal Classification, Bibliotheksklassifikation, siehe Universelle Dezimalklassifikation
 Universal Display Corporation, US-amerikanisches Unternehmen
 Universal Document Converter, virtueller Drucker und PDF-Erzeuger für Microsoft Windows
 User-driven content, siehe User-generated content
 Ursodeoxycholsäure
 UDC Finance, neuseeländische Bank 

 steht für:
 Gleichspannung

Abkürzung